HMS Southampton har varit namnet som sex fartyg i Royal Navy har burit, efter staden Southampton.

HMS Southampton, var ett 48-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1693. Skeppet ombyggdes 1700, hulkades vid Jamaica 1728 och höggs upp 1771.
 HMS Southampton, var ett 32-kanoner femteklass linjeskepp sjösatt 1757. En stark västlig vind gjorde att hon förliste på några icke kartlagda undervattensklippor utanför ön Conception i Crooked Island-passagen i Bahamas 1812, tillsammans med sitt pris, Vixen. Ingen dödades.
 HMS Southampton, var ett 60-kanoner fjärdeklass som sjösattes 1820. År 1867 lånades skeppet ut till Hull Committee. Till slut såldes hon 1912.
 HMS Southampton, var en lätt kryssare av Town-klass sjösatt 1912 och såldes 1927. Hon deltog i slaget vid Jylland.
 HMS Southampton, var en kryssare av Town-klass. Hon sjösattes 1936 och deltog i andra världskriget och sjönk öster om Malta, väster om Kreta den 11 januari 1941.
 HMS Southampton, var en jagare av Sheffield-klass, sjösatt 1979 och togs ur tjänst 2009.